Parkstraat 5 kan verwijzen naar een van de volgende monumenten:

 Parkstraat 5 (Arnhem)
 Parkstraat 5 (Baarn)
 Parkstraat 5 (Utrecht)